Академия изящных искусств () — научно-образовательное учреждение с целью развития искусств (живописи, скульптуры, архитектуры, музыки).

В хронологическом порядке
 Папская академия литературы и изящных искусств, Рим, Италия, 1542.
 Академия изящных искусств (Флоренция), Италия, 1561.
 Академия изящных искусств Брера, Милан, Италия, 1776.
 Королевская Академия изящных искусств в Брюсселе, Бельгия, 1711.
 Королевская академия изящных искусств Сан-Фернандо, Мадрид, Испания, основана в 1752 году.
 Датская королевская академия изящных искусств, Копенгаген, Дания, 1754.
 Королевская академия изящных искусств Сант-Жорди, Барселона, Испания, 1775.
 Римская академия изящных искусств, Рим, Италия. 1870.
 Новая академия изящных искусств (NABA), Милан, Италия, 1980.
 Пенсильванская академия изящных искусств, США, 1805.
 Академия изящных искусств (Франция), Париж, 1816.
 Краковская академия изящных искусств им. Яна Матейко, Польша, 1818.
 Академия изящных искусств (Варшава), Польша, 1844.
 Академия изящных искусств (Хельсинки), Финляндия, 1848.
 Академия изящных искусств (Загреб), Хорватия, 1907.
 Академия изящных искусств (Гданьск), Польша, 1945.
 Баварская академия изящных искусств, Мюнхен, Германия, 1948.
 Академии изящных искусств (Гранада), Испания.

См. также 
 Университет изящных искусств имени Мимара Синана, Турция
 Академия изобразительных искусств (Вена), Австрия, 1692.
 Мюнхенская академия художеств, Германия, 1808.
 Академия музыки имени Яначека, Брно, Чехия, 1947.